Змагання з волейболу серед жіночих команд на XXVII літній Універсіаді в Казані проходили з 8 по 15 липня 2013 року за участю 15 команд. 

На попередньому етапі збірні було розподілено за 4 групами. за результатами матчів групового етапу по дві команди з кожної групи продовжили боротьбу за медалі за системою плей-офф. Збірні, що зайняли у групах 3-є — 4-е місця, стали учасниками втішних матчів за 9 — 15-е місця. 

Відмовилася від виступу збірна Алжиру. 42 матчі турніру відвідали 38 802 глядача. переможцем змагань стала збірна Росії, а найціннішим гравцем визнана Наталія Обмочаєва.

Груповий етап

Група A 

|}

|}

Група B

|}

|}

Група C

|}

|}

Група D

|}

|}

Плей-офф

Чвертьфінали

17–21 місця

|}

Півфінали

13–15 місця

|}

9–12 місця

|}

5–8 місця

|}

Фінальні матчі

Матч за 13 місце

|}

Матч за 11 місце

|}

Матч за 9 місце

|}

Матч за 7 місце

|}

Матч за 5 місце

|}

Фінал

Чвертьфінали

|}

Півфінали

|}

Матч за третє місце

|}

Матч за перше місце

|}

Фінальне розташування

Примітки

Посилання 
 Волейбол на офіційному сайті XXVII літньої Універсіади
 

Волейбол на Літній універсіаді 2013